Léchantillonnage est la sélection d'une partie dans un tout qui produit une série d' à étudier. Le terme prend un sens précis dans certaines spécialités scientifiques et techniques.

Architecture navale 
 Échantillonnage, épaisseur des matériaux utilisée pour les différentes pièces de la coque d'un bateau (bordé, renforts) ; il détermine directement la résistance du navire.

Traitement du signal 
 Échantillonnage du signal, prélèvement régulier selon une de ses dimensions de valeurs d'une autre dimension en vue de son traitement ou de son enregistrement ;
 Échantillonnage de Fowler, méthode de réduction du bruit de fond en mesure infrarouge dans le domaine des signaux faibles de l'astronomie.

Musique 
 Échantillonnage, extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement préexistant de toute nature et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour fabriquer un nouvel ensemble.

Statistique, assurance qualité 
 Échantillonnage, prélèvement d'échantillons selon une procédure spécifiée ;
 Échantillonnage, en statistique, méthodes de sélection d'un échantillon à l'intérieur d'une population ;
 Échantillonnage par hypercube latin, méthode de simulation numérique ;
 Échantillonnage préférentiel et échantillonnage de Gibbs, procédés qui peuvent être utilisés dans la méthode de Monte-Carlo ;
 Échantillonnage stratifié ;
 Échantillonnage fréquentiel progressif, en ornithologie.

Commerce 
 Échantillonnage, collection de produits représentatifs de la production. Ces collections permettent aux clients de choisir le produit qui leur convient le mieux, quand la production est standardisée, par exemple nuanciers ou échantillons de textiles, et de faire des essais qualitatifs.

Voir aussi